Шеде (значения):

 Шеде — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Шеде, Макс (1844—1902) — немецкий врач-хирург и медицинский писатель, педагог, издатель.
 Шеде, Павел (1539—1602) — немецкий писатель, поэт, переводчик и композитор, дипломат, библиотекарь.

См. также 
 Шед
 Ошеде

Примечания